Сухари — многозначный термин:
 Сухари — хлебобулочное изделие, разрезанное и высушенное (вторично испечённое).

Топоним

Белоруссия 
 Сухари — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Сухари — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Сухари — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Сухари — агрогородок в Могилёвском районе Могилёвской области.